Název Lišany má více obcí:
 Lišany (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Lišany (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník

Podobný název
 Lišane Ostrovičke – opčina v Chorvatsku v Zadarské župě
 Lišane Tinjske – vesnice v Chorvatsku, součást města Benkovac